Серкино — название нескольких населённых пунктов:
 Серкино — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Серкино — деревня в Ординском районе Пермского края.
 Серкино — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.